Siquisique peut désigner :

Toponymes

Siquisique : ville et chef-lieu de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Lara ;
 Siquisique : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Lara.

Homonymie de toponyme